Јелица Бјели (Беочин, 25. септембар 1922 — Нови Сад, 7. март 2009) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Пробисвет ТВ серија || /
|-
| 1967. || Зона Замфирова ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Лепа парада || /
|-
| 1972. || Поп Ћира и поп Спира ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || /
|-
| 1982. || Земља ТВ филм || /
|-
| 1983. || Велики транспорт || /
|-
| 1987. || Како забављати господина Мартина ТВ филм || Госпођа Мартин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2009. || Јесен у мојој улици || Бакица (као Јелица Бјели-Хаџић)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2009.
Српске глумице
Југословенски глумци
Беочинци